Yue (staat), een Chinese staat uit de 8e-4e eeuw v. Chr.
Yue (岳) (pinyin: yuè), een Han-Chinese achternaam
Yue (越) (pinyin: yuè), een Han-Chinese achternaam
Yue (乐) (pinyin: yuè), een Han-Chinese achternaam
Yuezheng (乐正) (pinyin: yuèzheng), een Han-Chinese achternaam
Yue/Kantonees
Yue, Standaardmandarijnse afkorting van Guangdong
Yue, Standaardmandarijnse afkorting van Zhejiang
Kantonese Yue-opera
Zhejiangnese Yue-opera
yue (fluit), een Chinese bamboefluit